Tres Hombres (schip)
 Tres Hombres (album), het derde studioalbum van ZZ Top